

Persone
Agostino Novella (1905-1974) – operaio, sindacalista e politico italiano
Federico Novella (1981) – giornalista e conduttore televisivo italiano
Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo (...) – generale spagnolo
Giovanna Novella Malaspina (1268-1360) – nobile italiana
Guillem Augier Novella (XIII secolo circa) – trovatore francese
Mario Novella (...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Steven Novella (1964) – neurologo statunitense
Novella (1312 - prima del 1346), canonista bolognese figlia di Giovanni d'Andrea

Diritto romano e bizantino
Novellae (Novelle) – nome attribuito alle raccolte di costituzioni imperiali emanate da imperatori romani, bizantini, o anche medievali per emendare la codificazione già consolidata (al singolare, seguita da un ordinale, indica una specifica costituzione):
 Novelle post-teodosiane (438-468)
 Novellae Constitutiones (535-565), emanate da Giustiniano a modifica del Codex Iustinianus repetitae praelectionis (indicate spesso semplicemente come Novelle per antonomasia). Fanno parte del Corpus iuris civilis
 La Novella – editto emanato da Basilio II Bulgaroctono nel 996
Novelle federiciane – provvedimenti legislativi (novae constitutiones o novellae) adottati a integrazione o rettifica delle costituzioni raccolte nel corpus del Liber constitutionum 
Novella – modifica di un testo legislativo

Geografia 
Novella – comune italiano della provincia autonoma di Trento
 Novella – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica
 Novella – torrente immissario del lago di Santa Giustina

Altro
 Novella – cognome italiano
 Novella – genere letterario
 Novella – nome proprio femminile
 Novella – una 'ndrina della 'Ndrangheta
 Novella – album dei Renaissance del 1977
 Novella – rivista letteraria italiana edita da Rizzoli, pubblicata dal 1º giugno 1919 al 19 luglio 1944, a periodicità mensile e poi settimanale

Altri progetti